Valentino Martelli può riferirsi a:

Valentino Martelli – architetto perugino (1550-1630)
Valentino Martelli – Cardiochirurgo, Senatore di Alleanza Nazionale e sottosegretario agli esteri